Enrico Ferri (1856-1929), criminologue et homme politique militant dans le Parti socialiste italien, directeur de l'Avanti!,
 Enrico Ferri (1942), homme politique militant d'abord dans le Parti socialiste démocratique italien, puis au sein de Forza Italia et de Popolari-UDEUR ; ministre des transports dans le gouvernement De Mita.